Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju je tekmovanje v alpskem smučanju, ki nekaj z izjemami poteka vsaki dve leti od leta 1931. Med letoma 1948 in 1980 so za svetovna prvenstva štele tudi olimpijske tekme.

Gostitelji 

 rumeno: Tekmovanje je odpadlo

Lestvica 
Do danes je svetovno prvenstvo gostilo 12 držav.

Medalje

Smučarji z največ posamičnimi medaljami

Moški

Ženske

Lestvica 

Alpsko smučanje
Alpsko smučanje

Športne prireditve, ustanovljene leta 1931